iTunes Live from SoHo – EP di Taylor Swift del 2008
 iTunes Live from SoHo – EP dei Linkin Park del 2008
 Live from SoHo – EP dei Maroon 5 del 2008
 Live from SoHo – EP di Melody Gardot del 2009
 ITunes Live from SoHo – EP di Adele del 2009
 iTunes Live from SoHo – EP di Secondhand Serenade del 2009
 iTunes Live from SoHo – album video dei Kings of Leon del 2009
 iTunes Live from SoHo – EP dei Florence and the Machine del 2010
 iTunes Live from SoHo – EP dei Neon Trees del 2010